Regió de Four Corners, regió a l'oest dels Estats Units amb a cavall de quatre estats (Utah, Colorado, Nou Mèxic i Arizona)
 Four Corners (Comtat de Contra Costa), entitat de població a l'estat de Califòrnia (EUA)
 Four Corners (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana 
 Four Corners (Oregon), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Four Corners (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Four Corners (programa de televisió), programa documental australià emès per ABC TV